Арава — рифтова долина, Близький Схід
 Арава — місто, Папуа Нова Гвінея
 Арава — прикордонний контрольно-пропускний пункт на кордоні Ізраїлю та Йорданії.